Move Your Body – singolo di Marshall Jefferson del 1986
 Move Your Body – singolo degli Eiffel 65 del 1999
 Move Your Body – singolo dei My Darkest Days del 2011
 Move Your Body – singolo di Sia del 2017